Cabasa (geslacht), een geslacht van roofvliegen
Kabassa, een percussie-instrument dat is gebouwd met rollen van stalen kogeltjes die om een cilinder zijn gewikkeld